Anaspididae — омонимичное название различных семейств животных:
 Anaspididae (жесткокрылые)
 Anaspididae (ракообразные)